En chimie, le terme xénate peut désigner :

 L’ion xénate  issu de l’acide xénique 
 Un sel de cet anion avec un cation.

Article connexe 
 Chimie des gaz nobles

Composé du xénon